Чемпионат мира по ралли 1983 года  — одиннадцатый сезон чемпионата мира по ралли под эгидой ФИА. Сезон состоял из 12 этапов. К 1983 году график чемпионата приобрел стабильность, с одним-двумя изменениями в год. В 1983 году Ралли Аргентины вернулось в календарь вместо Ралли Бразилии, в результат улёгшихся страстей после окончания Фолклендской войны. Ханну Миккола на Audi отобрал звание чемпиона мира у Вальтера Рёрля, который при помощи товарища по команде Маркку Алена завоевали титул для Lancia в зачете производителей, обойдя Audi на два балла.

Обзор сезона 

Немец Вальтер Рёрль, чемпион прошлого года, перешел в команду Martini Racing, чтобы в компании с финном Маркку Аленом за рулем автомобиля Lancia Rally 037 завоевать кубок производителей. Audi Sport между тем, надеясь повторить успех 1982 года, начала сезон во главе с той же парой пилотов — финном Ханну Миккола и француженкой Мишель Мутон, также в команде был швед Стиг Блумквист; сезон коллектив начал на Quattro A1, затем в течение года перешли на модификацию Quattro A2. Rothmans OPEL Rally Team начали сезон на Opel Ascona 400, пилотируемом чемпионом мира 1981 года финном Ари Ватаненом и его земляком Хенри Тойвоненом.

Украшением чемпионата стала жёсткая «битва» между Audi и Lancia как в личном зачете, так и в зачете производителей. Представители этих команд выиграли 10 из 12 этапов, и заняли 30 призовых мест из 36. Lancia в итоговой таблице оказалась выше, вернув себе титул которым они владели последний раз в 1976-м.

Борьба в личном зачёте была не менее интересной, оба пилота Lancia Martini достигали успехов попеременно в течение сезона, но отстали от Ханну Миккола, который в течение сезона победил в четырёх этапах, и в семи был на подиуме, что позволило ему завоевать свой единственный в карьере титул чемпиона мира.

Вальтер Рёрль в своей автобиографической книге утверждал, что одним из условий контракта с Lancia на сезон 1983 с его стороны стали условия, что он должен внести максимальный вклад только в командном зачёте (что он и сделал). При этом Вальтер не обязан был бороться за чемпионский титул в личном зачёте, а может проехать этот год фактически просто получая удовольствие от участия в гонках. Необходимость в таких условиях возникла после сложнейшего в психологическом плане прошлого сезона, когда немец весь год был на нервах из-за тяжёлого конфликта с руководством спортивной команды Opel, которое его сильно вымотало.

Как и в предыдущих сезонах, 12 этапов входили в зачет чемпионата водителей, 10 из которых входили также в зачет чемпионата производителей, а результаты Ралли Швеция и Ралли Кот-д'Ивуар учитывались только в зачёт пилотов.

Команды и пилоты

Этапы чемпионата

Карта этапов чемпионата мира по ралли 1983 года

Результаты этапов чемпионата мира по ралли 1983 года

Личный зачёт 

Топ-20

Чемпионат производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1983 год в автоспорте
Сезоны WRC